Payne se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert B. Payne
 Willard William Payne